Гамарджвеба (с  — Победа) — название населенных пунктов в Грузии:

 Гамарджвеба — село в Гардабанском муниципалитете края Квемо-Картли.
 Гамарджвеба — село в Дедоплисцкаройском муниципалитете края Кахетия.

См. также 
 Победа